Veličković ist der Familienname folgender Personen:

 Bobana Veličković (1990–2020), serbische Sportschützin
 Miloš Veličković (* 1987), serbischer Radrennfahrer
 Nenad Veličković (* 1962), bosnischer Schriftsteller und Literaturwissenschaftler
 Novica Veličković (* 1986), serbischer Basketballspieler
 Vladimir Veličković (1935–2019), serbisch-französischer Maler